Chason (חָזוֹן) ist ein Moschaw, der 1969 im „Oberen Galiläa“ (HaGalil HaElion) gegründet wurde. Chason gehört zum Regionalverband Merom HaGalil im Nordbezirk Israels. Der Moschaw wurde nach dem Berg "Har Chason" (הר חזון) benannt, der 584 m hoch ist und sich im „Unteren Galiläa“ (HaGalil HaTachton) befindet.

Einzelnachweise 

Moschaw
Gemeindegründung 1969